Øgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Leif Øgaard (* 1952), norwegischer Schachspieler
 Philip Øgaard (* 1948), norwegischer Kameramann